La Coppa di Israele 1955-1956 è la 1ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.La finale della competizione si è disputata a Tel Aviv.

Durante questa stagione il campionato israeliano di pallacanestro non venne disputato a causa della crisi di Suez e si decise così di dare vita ad una nuova competizione: la Coppa di Israele.

Partecipanti 
Si sono iscritte solo 21 squadre: 11 provenienti dalla Liga Leumit, 8 dalla Liga Artzit e 2 che non giocavano in una lega professionista: Hapoel Bat Galim e Hapoel Gvat

Primo turno

Tabellone

Tabellone

Finale

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1955
Pallacanestro nel 1956
Coppa di Israele di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Tel Aviv